Svatému Františkovi z Assisi (zvaného také sv. František Serafínský) je zasvěceno množství kostelů a některé kláštery po celém světě. Kostely svatého Františka mohou být zasvěceny také několika dalším světcům tohoto jména, např. Františku Xaverskému, Františku Saleskému aj., avšak patrocinium sv. Františka z Assisi je nejčastější.

 
 Kostel svatého Františka z Assisi (Anežský klášter) v klášteře Na Františku v Praze
 Kostel svatého Františka z Assisi (Beňov)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Brno)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Český Šumburk)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Dolní Slivno)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Golčův Jeníkov)
 Kostel svatého Františka Serafinského (Hostim)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Choceň)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Chodov) v Praze
 Kostel svatého Františka Serafinského (Chudobín)
 Kostel svatého Františka Serafinského (Kamenice)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Kněžmost)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Kováň)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Krč) v Praze
 Kostel svatého Františka z Assisi (Mikulov)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Nový Knín)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Pasečnice)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Podmokly) v Děčíně
 Kostel svatého Františka a Viktora ve Slezské Ostravě
 Kostel svatého Františka z Assisi (Staré Město) v Praze na Starém Městě
 Kostel svatého Františka z Assisi (Studánka)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Šumburk nad Desnou)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Turnov)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Vidnava)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Votice)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Zákupy)
 Kostel Stigmatizace svatého Františka Serafinského (Zásmuky) ve františkánském klášteře v Zásmukách

 
 Kostel svatého Františka z Assisi (Belo Horizonte)

 
 Kostel svatého Františka z Assisi (Paříž)

 
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Arezzo)
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Assisi)

 
 Kostel svatého Františka z Assisi (Dortmund)

 
 Kostel svatého Františka z Assisi (Krakov)

 
 Kostel svatého Františka z Assisi (Hervartov)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Karlova Ves)

 zaniklé
 Kostel svatého Františka Serafinského (Dolina)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Jihlava)
 Kostel svatého Františka z Assisi (Mariánská)

Související články 
 František z Assisi
 Kaple svatého Františka z Assisi (Věšín)
 Kostel svatého Františka Xaverského
 Kostel svatého Františka Saleského
 Kostel svatého Františka z Pauly